Franz Fritzmeier ist der Name folgender Personen:

* Franz Fritzmeier senior (* 1958), deutscher Eishockeyspieler
 Franz-David Fritzmeier (* 1980), deutscher Eishockeyspieler